Semaine religieuse est le nom de plusieurs périodiques religieux parus à la fin du  et au début du .

 Semaine religieuse d'Alger
 Semaine religieuse de Cambrai
 Semaine religieuse de Carcassonne
 Semaine religieuse de Fréjus et Toulon
 Semaine religieuse de Langres
 Semaine religieuse de Lyon
 Semaine religieuse de Montréal
 Semaine religieuse de Nantes
 Semaine religieuse de Paris
 Semaine religieuse de Périgueux
 Semaine religieuse de Québec
 Semaine religieuse de Quimper
 Semaine religieuse de Rennes
 Semaine religieuse du diocèse de Rouen, créé en 1867
 Semaine religieuse de Saint-Dié
 Semaine religieuse de Sens
 Semaine religieuse de Valence (nom complet : Semaine religieuse du diocèse de Valence, Die et Saint-Paul-Trois-Châteaux)

Notes et références 

Publication